Gryphon — английская группа прогрессивного рока 1970-х годов, известная своим необычным звучанием и используемыми музыкальными инструментами.

История 
Мультиинструменталист  и его приятель по окончании Королевской академии музыки (:en:Royal Academy of Music) Brian Gulland, игравший на деревянных духовых инструментах, создали группу, как акустический ансамбль, в музыке которого смешивались традиционная Английская народная музыка, средневековые и Ренессансные мотивы. Вскоре после этого к дуэту присоединились гитарист Graeme Taylor и барабанщик David Oberlé.

После выхода одноимённого дебютного альбома, Gryphon включают в свою музыку электрогитары, клавишные и добавляют некоторые другие духовые инструменты, такие как фагот и крумхорн, до этого не использовавшиеся в рок-музыке.

Следующим альбомом Gryphon стал Midnight Mushrumps (1974). На нём группа играет уже в качестве квинтета — к группе присоединяется басист Philip Nestor.

После выпуска третьего альбома Red Queen to Gryphon Three Gryphon провели тур по США, в качестве команды, сопровождавшей группу Yes. Общение с этой группой и полученный в ходе тура опыт качественно повлияли на музыку Gryphon. Многие музыкальные приёмы и особенности используемых инструментовок и аранжировок были позаимствованы именно у Yes. Red Queen to Gryphon Three состоит из четырёх продолжительных, намного более ориентированных по звучанию на рок-музыку композиций, написанных членами группы.

Фанаты и критики в большинстве отмечают альбомы Midnight Mushrumps и инструментальный Red Queen to Gryphon Three, как лучшие работы группы.

Участники

Действующий состав 
 Brian Gulland  — фагот , крумхорн , блокфлейта , клавишные , вокал
 David Oberlé  — ударные и перкуссия, основной вокал
 Graeme Taylor  — электро- и акустическая гитары, вокал (в Raindance )
Andy Findon — флейта, сопрано крумхорн, сопрано саксофон, кларнет
Clare Taylor —  клавишные, скрипка
Rob Levy — бас-гитара, двойной бас

Участники предыдущих составов 

  — блокфлейта, крумхорн, мандолина, клавишные, вокал
 Philip Nestor — бас-гитара, вокал (Midnight Mushrumps и Red Queen to Gryphon Three)
 Jonathan Davie — бас-гитара (Treason)
 Alex Baird
 Pete Airey
 Malcolm Bennett — бас-гитара, флейта (Raindance)
 Bob Foster — гитара (Treason)
 Keith Thompson
 Rory McFarlane
 Graham Preskett

Сессионные музыканты 
Следующие музыканты внесли вклад в альбомы Gryphon, но не являлись членами группы.

 Ernest Hart — Орган (Midnight Mushrumps и Red Queen to Gryphon Three)
 Peter Redding — Бас (Red Queen to Gryphon Three)

Дискография 
 Gryphon (1973)
 Midnight Mushrumps (1974)
 Red Queen to Gryphon Three (1974)
 Raindance (1975)
 Treason (1977)
 ReInvention (2018)
 Get Out of My Father's Car! (2020)

Все альбомы изданы Transatlantic Records, кроме Treason, изданного EMI Records, и ReInvention, изданного Talking Elephant.

Сборники и другие издания 
 The Collection (1991)
 The Collection II (1995)
 About as Curious as It Can Be (2002) — 1974 & 1975 Выступления для BBC Radio
 Glastonbury Carol (2003) — 1972 & 1974 Выступления для BBC Radio
 Crossing the Styles: The Transatlantic Anthology (2004)

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт Gryphon
 новый официальный сайт
 официальная страница в Facebook

Рок-группы Великобритании
Группы прогрессивного рока из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1973 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1977 году